Danka ist der Familienname folgender Personen:

 Ignacy Ryszard Danka (* 1937), polnischer Klassischer Philologe
 Imre Danka (1930–2014), ungarischer Fußballtorhüter